2007 Световен шампионат от Формула 1 – Сезон 2007 е 58-ият Световен шампионат на ФИА Формула 1.

Започва на 18 март 2007 г. и завършва на 21 октомври 2007, съдържайки 17 старта.

Отбори

Резултати и класиране

Състезания 

*Фернандо Алонсо печели полпозишън, но е наказан с 5 позиции, защото е блокирал Хамилтън в питлейна

Пилоти 

* Пилота не е финиширал, но е бил класифициран, завършвайки 90% от състезателната дистанция

Резултати от квалификациите 
{|
|

Конструктори 

 ‡ На обора на „Mакларън“ са отнети всички точки и е изваден от класирането при конструкторите заради обвинения в шпионаж с решение на заседание на Световния съвет по моторен спорт на 13 септември 2007 г.
 † По време на Голямата награда на Унгария Макларен е лишен от спечелените си точки за неспортсменско поведение на пилотите си (особено за задържането на Луис Хамилтън от Фернандо Алонсо в бокса по време на третата част от квалификацията), и не се вземат предвид при сбора на края на сезона (ако не бяха отнети всички точки в края на сезона).

Бележки 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони